Langey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Langey, kommun, Département d'Eure-et-Loir,

Island 

 Efri-Langey, ö, Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar